Mihajlovka – település Oroszországban, Baskíria Abzelil járásában
 Mihajlovka – település Oroszországban, Baskíria Bizsbuljaki járásában
 Mihajlovka – település Oroszországban, Baskíria Duvani járásában
 Mihajlovka – település Oroszországban, Baskíria Miskinói járásában
 Mihajlovka – település Oroszországban, Baskíria Ufai járásában
 Mihajlovka – település Oroszországban, Mordvinföldön 
 Mihajlovka – település Oroszországban, a Penzai terület Moksani járásában
 Mihajlovka – település Oroszországban, a Tengermelléki határterület Mihajlovkai járásában
 Mihajlovka – település Oroszországban, a Tengermelléki határterület Olgai járásában
 Mihajlovka – település Oroszország Irkutszki területén
 Mihajlovka – település Oroszország Volgográdi területén